Bernardo de Claraval — santo católico

Topônimos 
 São Bernardo do Campo — município do estado de São Paulo
 São Bernardo (Maranhão) — município do estado do Maranhão
 São Bernardo (Juiz de Fora) — bairro do município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais
 Serra de São Bernardo — serra no estado do Rio Grande do Norte

Portugal 
 São Bernardo (Aveiro) — freguesia do concelho de Aveiro

França / Itália 
 Passo do Pequeno São Bernardo — passagem dos Alpes, na fronteira França-Itália

Suíça 
 Grande São Bernardo — passagem dos Alpes, na Suíça
 Passo do São Bernardino — passagem dos Alpes, na Suíça

Artes 
 S. Bernardo (romance) — romance de Graciliano Ramos
 S. Bernardo (filme) — filme de Leon Hirszman, com Othon Bastos e Isabel Ribeiro (1971)

Esportes 
 São Bernardo Futebol Clube
 Esporte Clube São Bernardo
 Palestra de São Bernardo

Outros 
 São-bernardo — raça canina

Bernardo

als:Sankt Bernhard
da:Sankt Bernhard
de:Sankt Bernhard